Obsjtina Bjala kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Bjala (kommun i Bulgarien, Varna), 
 Obsjtina Bjala (kommun i Bulgarien, Ruse), 

Robotskapade Bulgarienförgreningar